CINCO CONJUNTOS

Na zona norte de Londrina estado do Paraná na década de 1970 existia apenas o primeiro bairro de Londrina Heimtal e o recém criado Parque Ouro Verde e a região não tinha asfalto.

Em 1977 com a inauguração de 549 casas no conjunto Ruy Virmond Carnascialli se inicia uma região que seria a mais populosa de Londrina.

A designação dos Cinco Conjuntos foi criada na Cohab ( Companhia de Habitação de Londrina ), pelos engenheiros que discutiam diariamente as obras do Luiz de Sá,Aquiles Stenghel Guimarães, Sebasitão de Melo Cesar, Semíramis de Barros Braga e João Paz.

Os operários das obras também adotaram o nome Cinco Conjuntos que também foi incorporado pelos habitantes mesmo depois da construção de outros bairros na região, (como por exemplo: Farid Libos, que faz fronteira com João Paz)

Atualmente o local é conhecido apenas pelo apelido de Cincão.

Os terrenos das casas populares construídas tem em média 200 metros quadrados.

Vias

 Avenida Saul Elkind ( Via principal e mais conhecida dos habitantes locais )
 Rodovia Carlos João Strass
Avenida Winston Churchill
Avenida Francisco Gabriel Arruda
Avenida Angelina Ricci Vezozzo
 Avenida Gines Parra

Subdivisões

 Conjunto Engenheiro Aquiles Stenghel
 Conjunto Engenheiro Luiz de Sá
 Conjunto Engenheiro João Paz
 Conjunto Habitacional Jácomo Violin
 Conjunto Habitacional José Belinati
 Conjunto Habitacional Maria Cecília
 Conjunto Habitacional Farid Libos
 Conjunto Habitacional Nubar Bogossian
 Conjunto Habitacional Sebastião de Melo César
 Conjunto Habitacional Semíramis de Barros Braga
 Jardim Aliança
 Jardim Belém
 Jardim Campos Verdes
 Jardim Catuaí
 Jardim Dom Vicente
 Jardim dos Campos
 Jardim Itaparica
 Jardim Itapoá
 Jardim Novo Horizonte I
 Jardim Novo Horizonte II
 Jardim Primavera
 Jardim Santa Cruz
 Loteamento Strass
 Residencial Quadra Norte

Ligações Externas
 Cinco Conjuntos no Wikimapia

Bairros de Londrina